Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Grayling:

 USS Grayling (SS-18), ein U-Boot der D-Klasse, in Dienst von 1909 bis 1922
 USS Grayling (SSN-646), ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, in Dienst von 1969 bis 1997

Grayling